Сен-Дені́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на південний схід від Парижа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 257 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 667,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Дені на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Дені на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Йонна